Шестой этап Кубка мира по биатлону 2018/2019 проходил в итальянском городе Антхольц (Антерсельва) (24 января — 27 января 2019 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 6-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Женская гонка с массовым стартом

Мужская гонка с массовым стартом

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований
 сайт Международного Союза Биатлонистов
 сайт Olympteka.ru
 сайт Союза Биатлонистов России

6-й этап
Международные соревнования по биатлону в Италии
Спортивные соревнования в Разун-Антерсельве